El término lejía puede referirse a lo siguiente:
cualquier solución de sales alcalinas en agua, que se utiliza en limpieza como desinfectante y blanqueador doméstico
lejía o lavandina por antonomasia es hipoclorito de sodio disuelto en agua
lejía de ceniza, agua destilada mezclada con ceniza de madera quemada
En España, término coloquial peyorativo para referirse a los legionarios, militares de la Legión.
el lago Lejía, en el norte de Chile

Referencias